GWL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gwalior (India)